KOP – Kaliski Okręg Przemysłowy
 KOP – Komenda Obrońców Polski
 KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
 KOP – Krakowski Okręg Przemysłowy